Анна Долгорукова:
 Долгорукова, Анна Дмитриевна (1857—1936) — русская революционерка, народница, фельдшер, автор воспоминаний.
 Долгорукова, Анна Сергеевна (1719—1778) — камер-фрейлина Екатерины II, первая начальница Смольного института.